Die Saison 1968/69 war die 31. reguläre Austragung der Nationalliga A, der höchsten Schweizer Spielklasse im Eishockey. Zum insgesamt zweiten Mal in seiner Vereinsgeschichte wurde der HC La Chaux-de-Fonds Schweizer Meister, während der HC Davos in die NLB abstieg.

Modus 
In einer gemeinsamen Hauptrunde spielte jede der acht Mannschaften in Hin- und Rückspiel gegen jeden Gruppengegner, wodurch die Gesamtanzahl der Spiele pro Mannschaft 14 betrug. Die fünf bestplatzierten Mannschaften qualifizierten sich für die Finalrunde, in der der Meister ausgespielt wurde. Die drei Letztplatzierten spielten in der Relegation um den Klassenerhalt. Gemäß ihrer Platzierung in der Hauptrunde erhielten die Mannschaften in der zweiten Saisonphase Bonuspunkte. Für einen Sieg erhielt jede Mannschaft zwei Punkte, bei einem Unentschieden einen Punkt. Bei einer Niederlage erhielt man keine Punkte.

Hauptrunde

Abschlusstabelle

Finalrunde

Relegation

Weblinks 
 Championnat de Suisse 1968/69 (frz.)

1968
Eishockeysaison 1968/69